The Three Sisters kan syfta på följande platser:

Australien 

 The Three Sisters (Queensland), öar,

USA 

 The Three Sisters (öar i USA), Aleutians West Census Area, Alaska, 
 Three Sisters, tre vulkaner i Oregon, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar